Mândrie și prejudecată este un roman al autoarei Jane Austen. 

Titlul Mândrie și prejudecată se poate referi, de asemenea, la:

 Mândrie și prejudecată, film din anul 1940
 Mândrie și prejudecată, film serial din anul 1980
 Mândrie și prejudecată, film serial din anul 1995
 Pride & Prejudice: A Latter-Day Comedy, film din anul 2003
 Mândrie și prejudecată, film din anul 2005
 Mândrie și prejudecată, coloana sonoră a filmului din anul 2005